Куатбаев — казахская фамилия. Известные носители:

 Куатбаев, Галим Мухамбетгалиевич (1981—2000) — гвардии младший сержант, боец 6-й роты.
 Куатбаев, Куангали Куатбаевич (1931—2002) — советский и казахстанский учёный.
 Куатбаев, Кунсайын — казахский советский композитор.